Peregrine:

 Сапса́н () — хищная птица из семейства соколиных,
 Кодовое название браузера Opera 10.
 Rolls-Royce Peregrine — британский 12-цилиндровый авиационный двигатель конца 30-х — начала 40-х гг. XX в.

См. также 
 Перегрин